No Days Off — третий микстейп, выпущенный The Alchemist 26 сентября 2006 года. На большинстве песен присутствуют гостевые исполнители, среди них: Obie Trice, Prodigy, Xzibit и другие. Сам Alchemist поёт на пяти треках.

Отзывы 

Микстейп получил хорошие оценки. На Allmusic написали, что «этого достаточно, чтобы насытить поклонников Alchemist».

Список композиций 
Информация взята с сайта Genius.

Примечания 

Микстейпы 2006 года